Joost, in precedenza The Venice Project – piattaforma P2P TV
 The Venice Project – film del 1999 diretto da Robert Dornhelm